Stefano Simoncelli – poeta italiano
Stefano Simoncelli – schermidore e dirigente sportivo italiano